UPD peut faire référence à :
 Union, progrès et démocratie, un parti politique espagnol ;
 Union progressiste dahoméenne, un ancien parti politique de la République du Dahomey (actuel Bénin) ; 
 Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (en français : Service psychiatrique universitaire de Berne) ;
 Université des Philippines Diliman, une université située aux Philippines ;
 Université Paris-Dauphine, une école française spécialisée en sciences des organisations et de la décision.